Betriebliche Versorgungssysteme ist der Überbegriff aller betrieblichen Versorgungsmöglichkeiten, die mit Steuer- und/oder Sachversicherungsvorteilen dem Betrieb und/oder dem Mitarbeiter finanzielle Vorteile bringen.

Dazu zählen:
 Betriebliche Altersversorgung
 Betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung
 Betriebliche Krankenversicherung (BKV)
 Betriebliche Unfallversicherung